Beauvilliers puede referirse a: 

 Beauvilliers, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Beauvilliers, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Beauvilliers, comuna francesa situada en Yonne.